Bessen bezeichnet:

 einen thrakischen Stamm, siehe Besser (Volk)
 Edgar Bessen (1933–2012), ein deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Beesen
 Besen (Begriffsklärung)